Green light (« feu vert » en anglais) est un terme employé notamment en gestion de projet.

Cinéma 
 Green Light est le titre original du film américain La Lumière verte sorti en 1937.

Musique 
 Green Light est une chanson de Beyoncé sortie en 2007 ;
  est une chanson de John Legend sortie en 2008 ;
  est une chanson de Pitbull sortie en 2016 ;
 Green Light est une chanson de Lorde sortie en 2017 ;
 The Greenlight EP est un EP du groupe Digital Underground sorti en 2010.

Voir aussi 
 Feu vert